A Brit Királyi Haditengerészet három hajója viselte eddig a HMS Zealous nevet, valamint tervbe volt véve még egy ilyen nevű hajó építése, de ezt a tervet végül elvetették.

Az első HMS Zealous, egy 74 ágyús hajó volt, melyet 1785-ben bocsátottak vízre, és 1816-ban bontottak szét. A hajó részt vett a nílusi csatában is.
A második HMS Zealous, egy sorhajó volt, melyet később páncélborítással láttak el.
A tervezett HMS Zealous egy módosított W osztályú romboló lett volna, de építését 1919-ben lefújták.
A harmadik HMS Zealous egy 1944-ben vízre bocsátott, Z osztályú romboló volt.  1955-ben átkerült az Izraeli Haditengerészethez, ahol 1956-ban INS Eilat néven állt szolgálatba. 1967-ben süllyedt el.